Досрочные Парламентские выборы в Великобритании 2017 года прошли 8 июня.

Предыстория 
23 июня 2016 года состоялся референдум относительно членства Великобритании в Европейском союзе, на котором 51,9 % избирателей изъявили желание покинуть ЕС. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушёл в отставку, а новым премьер-министром стала Тереза Мэй, которая запустила процесс выхода Великобритании из ЕС. Необходимость довыборов обусловлена тем, что парламент оказался разделённым по этому вопросу.

19 апреля 2017 года Палата общин проголосовала за досрочные выборы: 522 депутата «за», 13 — «против».

Ключевые даты 
 18 апреля — премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении провести досрочные выборы.
 19 апреля — депутаты проголосовали за роспуск парламента.
 27 апреля — закрытие сессии парламента.
 2 мая — роспуск парламента и официальное начало предвыборной кампании.
 11 мая — срок подачи документов о выдвижении кандидатов.
 22 мая — последний день, чтобы зарегистрироваться для голосования.
 23 мая — последний день, чтобы проголосовать по почте.
 31 мая — крайний срок подачи заявки на голосование.
 8 июня — день голосования.

Участники 
Большинство кандидатов являются представителями политических партий, зарегистрированных в реестре политических партий Избирательной комиссии Великобритании. Помимо них, в выборах также могут участвовать беспартийные кандидаты.

Опросы

Предвыборная кампания 
Через несколько часов после объявления выборов Корбин, Фаррон и Стерджон призвали к телевизионным дебатам. Администрация премьер-министра первоначально выступила против этой идеи. 19 апреля Би-би-си и ITV объявили, что планируют провести дебаты лидеров, как это было сделано на выборах 2010 и 2015 годов, независимо от того, принимали ли они участие или нет. Лейбористы впоследствии исключали, что Корбин принимал участие в телевизионных дебатах, если бы не выборы.

Телеведущий Эндрю Нил отдельно беседовал с лидерами партии в интервью на BBC One, начиная с 22 мая с Терезой Мэй.

Sky News и Channel 4, 29 мая протранслировали предвыборную программу, где Мэй и Корбин были индивидуально опрошены Джереми Паксманом после ответов на вопросы от аудитории студии. BBC провела двое дебатов, на которые были приглашены все семь главных партийных лидеров. 31 мая в Кембридже и 6 июня в Манчестере; и Мэй, и Корбин заявили, что не будут участвовать в дебатах 31 мая. Мэй сказала, что она уже много раз дебатировала с Корбином в парламенте и что она будет встречаться с общественностью. Корбин объявил в тот день, что он примет участие в дебатах в Кембридже, призывая Мей сделать то же самое.

BBC провела отдельные дебаты по английским регионам, а также как для Шотландии, так и для Уэльса, а также специальное время с Мэй и Корбин, отдельно отвечая на вопросы избирателей 2 июня под председательством Дэвида Димблби. Ожидается, что Стерджен и Фаррон будут делать то же самое 4 июня, но после атаки на Лондонском мосту в июне 2017 года он был перенесен на 5 июня и вместо этого представлен Ником Робинсоном. BBC также провела два эпизода «один назад к спине» специальная избирательная программа под названием «Вопросы выбора» 4 июня, сначала в Бристоле, со-лидер партии «Партия зеленых» Джонатан Бартли, затем Нуттолл, а второй в Суонси с лидером Plaid Cymru Leanne Wood. Лидеры партии были подвергнуты индивидуальной допросе со стороны аудитории студии.

Результаты 
После обработки 100 % голосов избирателей:

Консервативная партия потеряла 13 мандатов, а Лейбористская партия повысила свой результат. С небольшим перевесом, Консервативная партия одержала победу.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Парламентские выборы в Великобритании
Великобритания
События 8 июня
Июнь 2017 года
2017 год в Великобритании